Südwestfront bezeichnet folgende militärische Kommandostäbe:
 Südwestfront (Russisches Kaiserreich) im Ersten Weltkrieg
 Südwestfront (Rote Armee) im Zweiten Weltkrieg